Pontoppidan est un nom de famille danois porté par plusieurs personnalités :
 Erik Pontoppidan (1698-1764), théologien et zoologiste danois.
 Henrik Pontoppidan (1857-1943), écrivain danois.
 Clara Pontoppidan (1883-1975), actrice danoise.